Бу Даниэль Экелунд (,  — ) — шведский легкоатлет. На Олимпийских играх 1920 года выиграл бронзовую медаль в прыжках в высоту с результатом 1,90 м. 

На чемпионатах Швеции становился бронзовым призёром в 1915 и 1918 годах, а также чемпионом в 1919 и 1920 годах.

С 1925 по 1934 год был председателем Федерации спорта Швеции. В 1948 году стал членом МОК.

Ссылки 
 

Прыгуны в высоту Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1920 года
Члены Международного олимпийского комитета